Amerikai Egyesült Államok
Shirley (Arkansas)
Shirley (Illinois)
Shirley (Indiana)
Shirley (Maine)
Shirley (Massachusetts)
Shirley (statisztikai település, Massachusetts)
Shirley (Minnesota)
Shirley (Missouri)
Shirley (New York)
Shirley (Erie megye, New York)
Shirley (Nyugat-Virginia)
Shirley (Virginia)
Shirley (Wisconsin)

Egyéb
Shirley, Charlotte Brontë regénye